Journeyman steht für:
 Journeyman, Abschluss der Lehre im Vereinigten Königreich, siehe Wanderjahre #Journeyman
 Journeyman, Aufbaugegner im Boxsport
 Journeyman, Raketentyp der NASA
 Journeyman – Der Zeitspringer, US-amerikanische Fernsehserie
 Journeyman (Album), Musikalbum von Eric Clapton
 Journeyman World Tour, Konzerttournee von Eric Clapton
 Operation Journeyman, Militärunternehmung der Royal Navy